

Итоговые таблицы

Группа А

Группа B

Плей-офф 
 1 раунд
 Тре Пенне — Фаэтано — 4-3
 Монтевито — Фольгоре/Фальчано — 1-1 (3-4 пен.)

 2 раунд 
 Тре Фиори — Фольгоре/Фальчано — 2-1
 Виртус — Тре Пенне — 3-5

 3 раунд 
 Фольгоре/Фальчано — Фаэтано — 1-0
 Виртус — Монтевито — 5-0

 4 раунд 
 Тре Фиори — Тре Пенне — 5-0
 Фольгоре/Фальчано — Виртус — 3-1

 Полуфинал
 Фольгоре/Фальчано — Тре Пенне — 3-1

 Finale

 Фольгоре/Фальчано — Тре Фиори — 2-1 (д.в.)

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино
 Чемпионат Сан-Марино

1997/1998
Сан-Марино
1997 год в Сан-Марино
1998 год в Сан-Марино